Ву́лиця Левіта́на — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Левітана — вулиця в Києві.
 Вулиця Левітана — вулиця в Луцьку.
 Вулиця Левітана — вулиця в Маріуполі.
 Вулиця Левітана — вулиця в Одесі.

Колишні назви:
 Вулиця Левітана — колишня назва вулиці Івана Багряного у місті Кременчук.
 Вулиця Левітана — колишня назва вулиці Оскара Гансена у місті Суми.

Вулиці, названі на честь людей